Dmitrij Władimirowicz Małyszko (rus. Дмитрий Владимирович Малышко; ur. 19 marca 1987 w Sosnowym Borze) – rosyjski biathlonista, złoty medalista igrzysk olimpijskich oraz brązowy medalista mistrzostw świata.

Kariera 
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 9 grudnia 2011 roku w Hochfilzen, zajmując 10. miejsce w sprincie. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze punkty. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 12 lutego 2012 roku w Kontiolahti, kończąc rywalizację w biegu pościgowym na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Ole Einar Bjørndalen z Norwegii i Francuz Martin Fourcade. W kolejnych startach jeszcze pięć razy stanął na podium, odnosząc przy tym dwa zwycięstwa: 5 stycznia 2013 roku w Oberhofie wygrał sprint, a dzień później w tej miejscowości był najlepszy w biegu pościgowym. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2012/2013, kiedy zajął ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku razem z Jewgienijem Ustiugowem, Aleksiejem Wołkowem i Antonem Szypulinem zdobył złoty medal w sztafecie. Zajął tam także 28. miejsce w biegu indywidualnym, 33. w sprincie i 20. miejsce w biegu pościgowym. Na rozgrywanych pięć lat później mistrzostwach świata w Östersund sztafeta Rosji w składzie: Matwiej Jelisiejew, Nikita Porszniew, Dmitrij Małyszko i Aleksandr Łoginow zdobyła brązowy medal. Był też między innymi czwarty w biegu pościgowym podczas mistrzostw świata w Novym Měscie w 2013 roku, przegrywając walkę o podium z Szypulinem o 1,8 sekundy.

Ponadto zdobył trzy medale na mistrzostwach Europy: złoty w pojedynczej sztafecie mieszanej i brązowy w sprincie na ME w Mińsku (2019) oraz srebrny w sztafecie podczas ME w Otepää (2010).

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Pozycje na podium chronologicznie

Bibliografia 
 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Rosyjscy biathloniści
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1987